Појам Бергман може да се односи на:

 Бергман (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Торнберн Бергман, шведски хемичар
 Ингмар Бергман, шведски режисер, сценариста и продуцент
 Ингрид Бергман, шведска глумица
 Сандал Бергман, америчка глумица